Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 1992-1993 è stato il secondo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questo è il campionato regionale della regione Veneto.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Campionato Nazionale Dilettanti 1993-1994
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocesse in Promozione 1993-1994 dopo i play-out.
      Retrocesse in Promozione 1993-1994 direttamente.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti finali 
  A.C. Donada e A.C Riello Legnago promossi in Campionato Nazionale Dilettanti 1993-1994
  ... ai play-off nazionali.
  A.C. Resana, A.C. Chioggia Sottomarina e A.C. Tregnago retrocessi in Promozione Veneto 1993-1994.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Campionato Nazionale Dilettanti 1993-1994
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocesse in Promozione 1993-1994 dopo i play-out.
      Retrocesse in Promozione 1993-1994 direttamente.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti finali 
  Calcio Montebelluna promossa in Campionato Nazionale Dilettanti 1993-1994
  ... ai play-off nazionali.
  Calcio Venezia, A.C. Pederobba, A.C. Belluno e U.S. Fulgor Salzano retrocessi in Promozione Veneto 1993-1994.

Veneto